María Irigoyen ha battuto in finale Donna Vekić 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Monique Adamczak (secondo turno)
 Donna Vekić (finale)
 Andrea Koch-Benvenuto (secondo turno)
 María Irigoyen (Campionessa)

 Ulrikke Eikeri (semifinali)
 Maria Fernanda Alves (quarti di finale)
 Ximena Hermoso (quarti di finale)
 Roxane Vaisemberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

MasterCard Tennis Cup 2012